Candylion – singolo di Gruff Rhys del 2006
 Candylion – album di Gruff Rhys del 2007
 Candylion – album di Harold Budd e Clive Wright del 2009